Sac o SAC puede significar: 

 SAC, Sistema Apoyo Comunitario.
 SAC, Sistema Algebraico Computacional.
 SAC, Satélites de Argentina, organización estatal de Argentina, dedicada al sector de las comunicaciones por satélite.
 SAC, Sección de Análisis de Conducta, una unidad especial del Cuerpo Nacional de Policía de España.
 SAC Sociedad del Apostolado Católico o Palotinos, sociedad clerical católica.
 SAC, Sistemas de Administración de Contenido, conjunto de páginas web que forman un portal con contenido dinámico, como textos, imágenes, vídeos, sonidos, noticias, etc.
 SAC, sistema de ataque confederado, opción de ataque con dos o más flotas conjuntas en OGame. 
 SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia.
 SAC, Stand Alone Complex, complejo de autosuficiencia, teoría psicológica mencionada en Ghost in the Shell. 
 SAC, Strategic Air Command ('Mando Aéreo Estratégico').
 SAC, Sveriges Arbetares Centralorganisation, un conocido sindicato sueco, de orientación anarcosindicalista.
 SAC, servicio de atención al cliente
 SAC, Sueldo Anual Complementario, aguinaldo.
 SAC, coste de captación de un cliente.
 SAC, Sociedad Anónima Cerrada, en Perú
 Condado de Sac, en Estados Unidos.
 SAC, South American Cable, cable submarino que une varios países de Sudamérica.
  SAC, Sistema Arancelario Centroamericano
 Sac, Yacimiento arqueológico maya del Petén, Guatemala.
 Sac (tribu), de Estados Unidos.